Pingle bezeichnet:

 Pingle (平乐县), ein Kreis im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Pingle (Luchuan) (平乐镇), eine Großgemeinde im Kreis Luchuan im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Pingle (Mengjin) (平乐镇), eine Großgemeinde im Kreis Mengjin in der chinesischen Provinz Henan
 Pingle (Pingle) (平乐镇), eine Großgemeinde im gleichnamigen Kreis im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Pingle (Qionglai) (平乐镇), eine Großgemeinde der Stadt Qionglai in der chinesischen Provinz Sichuan
 Pingle (Suiyang) (坪乐乡), eine Gemeinde im Kreis Suiyang in der chinesischen Provinz Guizhou

Pingle ist der Nachname folgender Personen:

 Charles Pingle (1880–1928), kanadischer Politiker
 Vishnu Ganesh Pingle (1888–1915), indischer Revolutionär